Папа-Афанасопуло —прізвище.

 Відомі носії 
 Папа-Афанасопуло Сергій Юрійович (1878 — після 1947) — український хоровий диригент, педагог, музичний критик, композитор, співак (бас). Репресований.
 Папа-Афанасопуло Сергій Ілліч (? — після 1933) — пінський повітовий предводитель дворянства (1913—1917). Син Іллі Опанасовича.
 Папа-Афанасопуло Георгій Ілліч (1811 — 20.06.1894) — російський генерал-лейтенант, командувач 4-тої кавалерійської дивізії (формування 1875 року) в 1878—1883 роках.
 Папа-Афанасопуло Микола Георгійович (14.10.1848 — ?) — російський генерал-лейтенант.
 Папа-Афанасопуло Ілля Опанасович (1863 — після 1917) — російський громадський діяч і політик, член IV Державної думи від Мінської губернії, великий землевласник Західного краю.
 Папа-Афанасопуло Іван Опанасович (1864-?) — підполковник, штаб-офіцер з особливих доручень Окружного інтендантського управління Московського воєнного округу, випускник Полтавського кадетського корпусу 1883 року.

Примітки 

 Папа-Афанасопуллы // История Полтавы